Potts är ett efternamn och kan syfta på,

 Alec Potts (född 1996), australisk bågskytt.
 Annie Potts (född 1952), amerikansk skådespelare
 Bill Potts, fiktiv getalt
 Jimmy Potts (1899–1986), engelsk fotbollsspelare
 Paul Potts (född 1970), brittisk sångare
 Richard Potts (1753–1808), amerikansk jurist och politiker.
 Thomas Henry Potts (1824–1888), nyzeeländsk naturhistoriker, ornitolog, entomolog, botaniker och politiker

Se även
 Potts sjukdom

Engelska efternamn